|}
Die Linha da Beira Baixa, zu Deutsch Hauptbahn der Beira Baixa, ist eine portugiesische Eisenbahnstrecke, die Entroncamento an der Linha do Norte und Guarda an der Linha da Beira Alta mit einer Gesamtschienenstrecke von 240,2 Kilometer verbindet.

Die Strecke wurde 1891 in Betrieb genommen und es bestand damals der Plan die Linha da Beira Baixa bei Abrantes mit der Linha do Leste zu verbinden. In den 1990er Jahren wurde die Strecke zwischen Entroncamento und Castelo Branco modernisiert und elektrifiziert, zwischen 2009 und 2011 folgte die Elektrifizierung bis Covilhã. 2009 wurde der Abschnitt zwischen Covilhã und Guarda gesperrt, es war zunächst die Sanierung und Elektrifizierung der 120 Jahre alten Strecke bis 2018 geplant.

Die geplante Reaktivierung und Elektrifizierung des Abschnittes Covilhã – Guarda verzögerte sich wegen der Wirtschaftskrise erheblich, die Arbeiten wurden erst 2018 aufgenommen und im Frühjahr 2021 abgeschlossen. Westlich von Guarda wurde eine neue 1,5 km lange Verbindungskurve "Concordância das Beiras" zwischen der Linha da Beira Baixa und der Linha da Beira Alta in Richtung Spanien gebaut, welche eine Umfahrung des Bahnhofs Guarda durch Güterzüge ermöglicht. Erster planmäßiger Zug war ein Güterzug des Unternehmens Takargo am 18. April 2021, der Personenverkehr wurde am 2. Mai 2021 aufgenommen.

Auf dieser Linie wird der Personenverkehr durch die Tochtergesellschaft der portugiesischen Staatsbahn Comboios de Portugal betrieben. Es gibt drei tägliche Intercidades-Verkehre zwischen Lissabon und Guarda. Zudem verkehren auch zahlreiche Regionalzüge auf kürzeren Distanzen.

Einzelnachweise

Weblinks 
Linha da Beira Baixa

Beira Baixa
Spurweite 1668 mm